Louis Hémon peut désigner :
 Louis Hémon ( - ), personnalité politique française
 Louis Hémon ( - ), écrivain français